Marioton peut désigner :
 Claudius Marioton (1844 - 1919), un sculpteur français.
 Eugène Marioton (1854 - 1933), un sculpteur et médailleur français.
 Jean Alfred Marioton (1863-1903), un peintre français